Anne-Laure Couchepin Vouilloz (1977-), personnalité politique suisse;
 François Couchepin (1935-2023), chancelier fédéral suisse et cousin de Pascal Couchepin;
 Nicolas Couchepin (1960-), écrivain suisse.
 Pascal Couchepin (1942-), conseiller fédéral suisse

Homonymie de patronyme